Александр Богдановский:
 Богдановский, Александр Сергеевич (род. 1952) — российский переводчик поэзии и прозы с испанского и португальского языков.
 Богдановский, Александр Михайлович (1832—1902) — русский криминалист.